Андре́й Анато́льевич Си́монов (род. 30 июля 1971, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российский журналист, писатель исторического профиля, соавтор международного патриотического интернет-проекта «Герои страны», лауреат Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» (2018).

Биография 
Родился 30 июля 1971 года в городе Грозный. С 1988 года обучался в Чечено-Ингушском государственном университете имени Л. Н. Толстого (физический факультет). В 1989 году занимался парашютным спортом в Грозненском аэроклубе. В декабре 1991 года перевёлся в Курский государственный технический университет (факультет вычислительной техники и автоматики), который окончил в 1994 году. В 1994—1996 годах работал инженером по системам телемеханики и телеметрии в объединении «Курскэнерго».

В 1996—1998 годах служил в Российской армии на должности старшего оператора отдела. Был помощником дежурного инженера станции дальнего радиолокационного обнаружения «Дон-2Н» системы противоракетной обороны города Москвы. Старший лейтенант (1997).

С марта 1999 года работает в Лётно-исследовательском институте имени М. М. Громова (ЛИИ). Был инженером Комплекса организации перевозок, начальником Наземной поисково-спасательной службы, спасателем — руководителем аварийно-спасательных работ в Наземной поисково-спасательной службе. В настоящее время — специалист в Управлении корпоративных коммуникаций ЛИИ.

С 1990 года занимается сбором и изучением материалов по истории лётных испытаний и исследований.
Член Российского военно-исторического общества с 2017 года. 

Живёт в городе Жуковский Московской области.

Библиография
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Статьи в журналах
 Сценарии 60 документальных фильмов из цикла «Дороже золота» (о Героях Советского Союза) для телеканала «Звезда», документальной трилогии «Героями не рождаются» (об истории званий Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда) для телеканала «Россия» и 7 других документальных фильмов киностудии «Крылья России».
 Публикации международного патриотического интернет-проекта «Герои страны»

Примечания

Ссылки 
 Первая часть сериала «Героями не рождаются»
 Вторая часть сериала «Героями не рождаются»
 Третья часть сериала «Героями не рождаются»
 46 фильмов цикла «Дороже золота» (доступ ограничен в связи с нарушением ФЗ от 27 июля 2006г. №149-ФЗ)
 
 

Участники проектов Викимедиа
Сотрудники ЛИИ
Выпускники вузов Курска
Члены Российского военно-исторического общества